Арка́да — может означать:

 Аркада — в архитектуре непрерывный ряд равных арок.
 Ордерная аркада — аркада с ордерной колоннадой.
 Ложная (слепая) аркада — то же, что аркатура.  
 Аркада — жанр компьютерных игр.
 «Arcade» () — англоязычная песня голландского певца Дункана Лоуренса, представлявшего Нидерланды на конкурсе песни Евровидение в 2019 году в Тель-Авиве (Израиль), который он выиграл.

См. также